

Patronyme
 Alan Thicke, (1947-2016), est un acteur, compositeur, producteur et scénariste canadien.
 Robin Thicke (1977- ), est un auteur, compositeur et producteur RnB.

Homonymie
Homonymie de patronyme